Milatz ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Milatz (1916–1999), deutscher Historiker und Parteienforscher
 Moritz Milatz (* 1982), deutscher Mountainbikefahrer
 Rudi Milatz (1903–1979), deutscher Botaniker